Pierre Malotaux (1923), Nederlands bedrijfskundige en hoogleraar
 Nicolas Malotaux (1831-1897), Nederlands ondernemer en eigenaar van Zeeuwsche Beetwortelsuikerfabriek "Sas van Gent"
 Maria Malotaux, dochter van Nicolas Malotaux, die in 1887 trouwde met Louis Stevens